Niemcy:
 Luckenwalde – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming
 Luckenwalde – była nazwa dawnego powiatu Jüterbog-Luckenwalde

Zobacz też:
 Jüterbog-Luckenwalde